Ogliastra ist der Name

 einer italienischen Provinz auf Sardinien, siehe Provinz Ogliastra
 einer Insel in der Provinz Ogliastra, siehe Ogliastra (Insel)
 einer Landschaft auf Sardinien, siehe Ogliastra (Landschaft)